Тутхаля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тутхалян, Ваэ Гургенович (род. 1991) — белорусский дзюдоист и самбист, чемпион Европы по самбо (2013).
 Тутхалян, Гурген Геворгович (род. 1963) — советский самбист, трёхкратный чемпион мира (1988—1990).
 Тутхалян, Седа Гургеновна (род. 1999) — российская гимнастка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр (2014).